Tin Drum () — пятый и последний студийный альбом английской группы Japan, вышедший в ноябре 1981 года на лейбле Virgin Records. Альбом достиг № 12 в Великобритании, и получил «золотой» статус в 1982 году. Четыре из восьми треков альбома были выпущены в виде синглов в Великобритании («The Art of Parties», «Cantonese Boy», «Visions of China» and «Ghosts»). Из них наиболее коммерчески успешным был «Ghosts», который достиг № 5 в Великобритании, а «Visions of China» и «Cantonese Boy» попали в британский Топ 40. 6 сентября 2011 года альбом получил награду BBC Radio 6 Music как «лучший альбом 1981 года».

Список композиций 
Сторона А:
 «The Art of Parties» (Re-recorded version) — 4:09
 «Talking Drum» — 3:34
 «Ghosts» — 4:33
 «Canton» (Jansen/Sylvian) — 5:30

Сторона B:
 «Still Life in Mobile Homes» — 5:32
 «Visions of China» (Jansen/Sylvian) — 3:37
 «Sons of Pioneers» (Karn/Sylvian) — 7:07
 «Cantonese Boy» — 3:44

Бонус-треки на переиздании 2004 года
 «The Art of Parties (Single Version)»
 «Life Without Buildings»
 «The Art of Parties (Live)»
 «Ghosts (Single Version)»

Синглы 
 «The Art Of Parties» / «Life Without Buildings» UK #48
 «Visions of China» / «Taking Islands In Africa» (7") «Swing» (12") UK #32
 «Ghosts» / «The Art of Parties (version)» (7", 7" picture disc and 12") UK #5
 «Cantonese Boy» UK #24

Участники записи 

 Дэвид Силвиан — вокал, гитара, клавишные
 Мик Карн — бас-гитара, саксофон, флейта, дида
 Стив Джансен — барабаны, электронные ударные
 Ричард Барбиери — клавишные, программирование

Интересные факты 
На обложке неофициального южнокорейского издания (High Stereo Light, год неизвестен) заретушировано изображение портрета Мао Цзэдуна.

Примечания 

Альбомы Japan
Альбомы новой волны
Альбомы постпанка
Альбомы в стиле синти-поп
Альбомы в жанре арт-поп
Альбомы на английском языке
Альбомы Virgin Records
Альбомы Великобритании
Альбомы, спродюсированные Стивом Найем